La  des International Film Music Critics Association Awards (), décernés par l', a lieu en  et récompense les bandes originales de films et de séries télévisées sortis en 2011.

Palmarès 
 Bande originale de l'année : Cheval de guerre de John Williams
 Compositeur de l'année : John Williams
 Meilleur nouveau compositeur : Ludovic Bource
 Meilleure musique d'un film dramatique : Cheval de guerre de John Williams
 Meilleure musique d'un film comique : Rhum express de Christopher Young
 Meilleure musique d'un film d'aventure/thriller/action : Drive de Cliff Martinez
 Meilleure musique d'un film de science-fiction/horreur : Super 8 de Michael Giacchino
 Meilleure musique d'un film d'animation : Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne de John Williams
 Meilleure musique d'un documentaire : The Wind Gods de Pinar Toprak
 Meilleure musique d'une série télévisée : Ermessenda d'Arnau Bataller
 Meilleure musique d'un jeu vidéo ou d'un média interactif : Ni no Kuni: Wrath of the White Witch de Joe Hisaishi

Notes et références

Voir aussi

Article connexe

Lien externe 
 

12
International Film Music Critics Association Awards
International Film Music Critics Association Awards
International Film Music Critics Association Awards